Krzysztof Zarzecki (ur. 1979) – polski aktor
 Krzysztof Zarzecki (1926–2019) – polski tłumacz
 Krzysztof Zarzecki (ur. 1956) – polski żużlowiec